Митрополи́т Ману́ил (в миру Вита́лий Влади́мирович Па́влов; 26 октября 1950, Ленинград — 7 марта 2015, Петрозаводск) — епископ Русской православной церкви, митрополит Петрозаводский и Карельский.

Биография 
Родился в пригороде Ленинграда посёлке Парголово (ныне в черте города) в рабочей семье. Мать, Мария Андреевна Павлова (умерла в 1992 году), рабочая на ленинградском промышленном объединении ЛОМО, воспитывала сына одна, записав его на свою фамилию. Сам владыка Мануил рассказывал, что его отец был по происхождению ленинградский финн-ингерманландец по фамилии Янтунен, но отца он фактически не знал. После восьми классов пошёл работать учеником на ЛОМО, но в 1970 году случайно оказался на богослужении в православном храме, и это событие радикально изменило его жизнь. По благословению митрополита Ленинградского Никодима (Ротова) Виталий Павлов поступил в 1970 году на учёбу в Ленинградскую духовную семинарию, которую закончил в 1974 году. Одновременно нёс послушание иподьякона митрополита Никодима.

1 января 1976 года принял монашеский постриг с именем Мануил, 4 января рукоположён во иеродиакона, 7 января — во иеромонаха.

В 1976—1977 годах — клирик Николо-Богоявленского собора в Ленинграде.

В 1977—1978 годах проходил стажировку в Экуменическом институте в Боссэ в Швейцарии.

В 1979 году окончил Ленинградскую духовную академию.

В 1978—1980 годах — преподаватель Ленинградской духовной семинарии.

В 1980—1982 годах — благочинный церквей Олонецкой епархии, настоятель Крестовоздвиженского собора города Петрозаводска. Возведён в сан архимандрита архиепископом Тихвинским Мелитоном 27 сентября 1980 года в Крестовоздвиженском соборе.
 
21 ноября 1982 года получил учёную степень кандидата богословия за курсовое сочинение «Церковные реформы Петра I и их историко-критическая оценка».

В 1982—1985 годах — секретарь Ленинградского епархиального управления.

В 1985—1986 годах — исполняющий обязанности ректора Ленинградских духовных академии и семинарии.

В 1986—1987 годах — настоятель Тихвинского храма в городе Тихвине.

С июня 1987 года — вновь благочинный церквей Олонецкой епархии, настоятель Крестовоздвиженского собора города Петрозаводска.

Архиерейство 
20 июля 1990 года настоятелю Крестовоздвиженского собора архимандриту Мануилу (Павлову) постановлением патриарха Алексия II и Священного синода определено быть епископом Петрозаводским и Олонецким. 14 августа в Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска хиротонисан во епископа Петрозаводского и Олонецкого. Хиротонию совершили патриарх Московский и всея Руси Алексий II, митрополит Ленинградский и Ладожский Иоанн (Снычёв), архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий (Тарасов), архиепископ Дюссельдорфский Лонгин (Талыпин), епископ Ульяновский и Мелекесский Прокл (Хазов), епископ Новгородский и Старорусский Лев (Церпицкий), епископ Костромской и Галичский Александр (Могилёв), епископ Истринский Арсений (Епифанов), епископ Подольский Виктор (Пьянков).

На момент его епископской хиротонии в Карелии действовали лишь шесть православных общин, в которых совершали пастырское служение 9 священников.

17 июля 1996 года титул изменён на «Петрозаводский и Карельский».

25 февраля 2000 года в Богоявленском соборе в Москве патриархом Алексием II возведён в сан архиепископа.

За первые 15 лет его деятельности во главе епархии были образованы около 70 приходов, причём только в 2000—2005 годах архиепископ освятил около 20 новопостроенных и восстановленных храмов, три из которых находятся в Петрозаводске.

В «Атласе современной религиозной жизни России» , изданном под эгидой Кестонского института, содержится такая характеристика архиепископа Мануила:
С большим уважением относится к лютеранской традиции — поддерживает дружеские отношения с представителями лютеранского духовенства как в самой Карелии, так и в Скандинавии. Мануил — принципиальный противник дискриминации религиозных меньшинств. По своим воззрениям он либерал и умеренный экуменист. Владыка Мануил с пониманием относится к национальным проблемам карелов и вепсов. Одной из первоочередных задач он считает подготовку священников из представителей этих народов. Мануил выступает за использование карельского языка на проповеди и на исповеди, но признаёт, что это достаточно сложно сделать в отношении богослужебной литературы. При этом Мануил благословил распространять в Карелии Евангелие от Луки, переведённое на карельский язык пятидесятниками в Финляндии… По большим праздникам в кафедральном соборе Петрозаводска небольшие фрагменты богослужения читаются и поются на карельском языке.

В связи с кончиной епископа Архангельского и Холмогорского Тихона (Степанова) указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 20 октября до 24 декабря 2010 года являлся временно управляющим Архангельской епархией.

29 мая 2013 года решением Священного синода Русской православной церкви назначен главой новообразованной Карельской митрополии, в связи с чем 11 июля в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря патриархом Кириллом за литургией в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря возведён в сан митрополита.

Скончался 7 марта 2015 года в Республиканской больнице Петрозаводска после тяжёлой болезни.

Похоронен 9 марта 2015 года на Неглинском кладбище Петрозаводска у северной стены часовни во имя Сергия Радонежского вблизи Екатерининской церкви.

Награды 
 Орден Почёта (18 мая 2005 года) — за заслуги в развитии духовных и культурных традиций
 Орден Дружбы (23 октября 2000 года) — за большой вклад в возрождение духовности и укрепление гражданского мира и согласия
 Орден святого равноапостольного великого князя Владимира III степени (РПЦ, 1989 год)
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (РПЦ, 2005 год)
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2010 год)
 Почётный гражданин Республики Карелия (2007 год) — за особые заслуги в возрождении и развитии Петрозаводской и Карельской Епархии Русской Православной Церкви, большой личный вклад в восстановление и сооружение храмов на территории республики и активное содействие православному и духовно-нравственному воспитанию населения Карелии
 Звание «Человек 2000 года Республики Карелии» — за заслуги в возрождении Православия, православной духовной культуры укрепления гражданского мира и согласия в Республике Карелия, а также за большой личный вклад в восстановление Александро-Невского кафедрального собора и других храмов на территории республики.
 Звание «Лауреат 1998 года Республики Карелия» (28 декабря 1998 года) — за большой личный вклад в консолидацию общества
 Золотая медаль «За миротворческую и благотворительную деятельность» (2002 год) — за многолетнюю плодотворную работу по укреплению Православия в Республике Карелия и в связи с 775-летия крещения карел

Примечания

Литература 
 Наречение и хиротония архимандрита Мануила (Павлова) во епископа Петрозаводского и Олонецкого // Журнал Московской Патриархии. 1991. — № 3. — С. 16-19.
 Народные избранники Карелии: Депутаты высших представительных органов власти СССР, РСФСР, РФ от Карелии и высших представительных органов власти Карелии, 1923—2006: справочник / авт.-сост. А. И. Бутвило. — Петрозаводск, 2006. — 320 с.
 
 Иоанн Тереняк, протоиерей. Возрождение Петрозаводской и Карельской епархии (1990—2015) // «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Материалы ХIII Международного форума «Задонские Свято-Тихоновские образовательные чтения». Под редакцией Н. Я. Безбородовой, Н. В. Стюфляевой (ответственный редактор). 2018. — С. 25-35

Ссылки 
 Мануил, митрополит (Павлов Виталий Владимирович) на сайте Патриархия.Ru
 Биография на сайте епархии
 Мануил (Павлов) на сайте «Русское православие»
 Вечная память

Выпускники Санкт-Петербургской духовной семинарии
Преподаватели Санкт-Петербургской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Ректоры Санкт-Петербургской духовной академии
Кандидаты богословия
Митрополиты Русской православной церкви
Лауреаты года Республики Карелия
Удостоенные звания «Человек года Республики Карелия»
Депутаты Верховного Совета Республики Карелия (1990—1994)
Похороненные на Неглинском кладбище
Умершие от рака печени
Карельская митрополия